De 19e editie van de KLM Open (De 92ste editie van de Dutch Open) vond plaats van 8 tot 11 september 2011 op de Hilversumsche Golf Club. Titelverdediger was de Engelsman Paul Casey. Het prijzengeld bedroeg € 1.800.000.

De baan
Het baanrecord staat sinds 2010 op naam van Nicolas Colsaerts; hij maakte tijdens de eerste ronde van het KLM Open een ronde van 62 (-8).

Resultaten

Spelers

 Wildcards
 Daan Huizing won het Brabants Open en kreeg een wildcard.
 Robin Kind won het River Woods Junior Open en kreeg een wildcard.
 Ralph Miller kwalificeerde zich via de Twente Cup.
Zie ook de Europese PGA Tour 2011

Externe links
 Website van het toernooi
 Website Europese Tour
 OWGR
 Startlijst Pro-Am's

2011
Europese PGA Tour 2011
Sport in Hilversum
Sportevenement in Noord-Holland